Новый Завод — название населённых пунктов:

Россия 
 Новый Завод — деревня в составе города Каменск-Уральский Свердловской области.

Украина 
 Новый Завод — село в Червоноармейском районе Житомирской области.